Black River Island bezeichnet mehrere

Inseln in den Vereinigten Staaten:
 Black River Island (Georgia), Ware County
 Black River Island (Michigan), Alcona County